Byrns ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Byrns (Hans Bernstein; Hans Julius Bernstein; 1903–1977), deutsch-amerikanischer Musiker, Dirigent und Komponist
 Joseph W. Byrns (1869–1936), US-amerikanischer Politiker
 Joseph W. Byrns junior (1903–1973), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Byrns (1848–1914), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Byrnes
 Burns
 Byrne